Джейнс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Джейнс, Джулиан (1920—1997) — американский психолог.
 Джейнс, Эдвин Томпсон (1922—1998) — американский физик.